La saison 2005-2006 est la  du Championnat d'Allemagne de hockey sur glace depuis la création de la Deutsche Eishockey-Liga.

Résultats

Saison régulière 

Légende:       = Qualification pour les séries éliminatoires,       = Saison terminée,       = Barrage de relégation

Séries éliminatoires

Barrage de relégation 
 Kassel Huskies – Füchse Duisburg : 1-4
Cassel est relégué en 2. bundesliga.

Bilan 
Les Eisbären Berlin sont champions d'Allemagne.

Effectif champion

Voir aussi

Notes et références

Liens externes 
 Résultats de la Saison sur hockeyarchives

Articles connexes 
 x

Saison du championnat d'Allemagne de hockey sur glace
Championnat Allemagne Hockey sur glace 2005-2006 D1
Championnat Allemagne Hockey sur glace 2005-2006 D1
Allemagne